Den 58. udgave af Eurovision Song Contest afholdtes 14., 16. og 18. maj 2013 i Malmø, Sverige som følge af svenske Loreens sejr med nummeret "Euphoria" ved finalen i 2012. Det var dermed femte gang, at Sverige afholdt konkurrencen efter tidligere at have afholdt den i 1975, 1985, 1992 og 2000. Det var anden gang, finalen afholdtes i Malmø. Sloganet for årets konkurrence var "We Are One". Danmark vandt med sangen "Only Teardrops" sunget af Emmelie de Forest.

Oplæg 
Den 27. maj 2012 meddelte Eva Hamilton fra SVT, at arrangementet ville blive afholdt i enten Stockholm, Göteborg eller Malmø. Globen i Stockholm, der i sin tid husede ESC 2000, var dog udelukket som arena, da den var booket til VM i ishockey i maj 2013. De mulige arenaer for afviklingen var Friends Arena i Stockholm-forstaden Solna, Scandinavium (anvendt ifm. ESC 1985) og Svenska Mässan i Göteborg, samt Malmö Arena i Malmø. Den 20. juni meddeltes det, at Göteborg ikke vil kunne afholde arrangementet på grund af sammenfald med andre arrangementer i byen. Valget stod derefter imellem Friends Arena og Malmö Arena.

Den 8. juli 2012 meddelte Martin Österdahl, der var udpeget som eksekutiv producer for ESC 2013, at showet ville blive afholdt i Malmö Arena, der har en publikumskapacitet på 15.500 mod Friends Arenas 35.000. Som begrundelse herfor blev det dels fremhævet, at der er bedre infrastruktur omkring Malmö Arena, dels at Friends Arena blev anset for at være for stor og dyr, hvilket ifølge holdet bag ESC 2013 heller ikke ville være nogen fordel oplevelsesmæssigt.

Produktionsholdet bag ESC 2013 udtrykte ønske om at ændre konkurrencens karakter i forhold til de foregående år og at "tage Eurovision Song Contest til det næste niveau". Bl.a. ville man afholde showet for et markant mindre budget i forhold til eksempelvis de pengebeløb, der blev brugt i forbindelse med ESC 2012 i Baku. Martin Österdahl udtalte, at store pengebeløb og store arenaer i de seneste år ikke har gjort oplevelsen bedre. Showet ville desuden for første gang siden 1995 blive afviklet med kun én vært mod tre i 2010, 2011 og 2012.  Projektleder Christer Björkman udtalte til DR, at SVT ønskede at formidle "Nærheden til kunstnerne. Vi vil formidle ægte følelser, ægte passion. Og vi vil skabe minder, som folk vil huske. Og vi tror, at man gør det bedre, når man får nærheden med."

Den 17. januar 2013 blev årets slogan, "We Are One" offentliggjort. Ifølge EBU's supervisor Jon Ola Sand symboliserede det følelsen af enhed på trods af diversitet og forskellighed.

Værtinden for ESC 2013, Petra Mede, blev offentliggjort ved et pressemøde den 28. januar 2013.
Efter showet fik Mede stor ros for sin værtinderolle.

Ændringer af reglerne 
I 2013 indførtes et nyt afstemningssystem, ifølge hvilket henholdsvis fagjuryerne og tv-seerne stadig skulle have 50% vægt i det samlede resultat, men hvor de enkelte landes juryer og seere skulle bedømme samtlige sange. Det vil sige, at et lands jury i finalen placerede de øvrige 25 sange i en liste fra 1 til 25, hvor 1 var den bedste. Sangene blev inddelt på samme måde ud fra telefonstemmerne, og den sang der samlet set klarede sig bedst hos et lands jury og seere, opnåede 12 point fra dette land, den næstbedste 10 point og dernæst fra 8 ned til 1. Afstemningen fungerede på samme måde i semifinalerne.

En anden ændring vedrørte rækkefølgen af sange, der ikke som tidligere blev bestemt ved lodtrækning, men blev fastsat af producenterne fra den involverede tv-station, i dette tilfælde SVT. Disse udtalte, at man derved ville kunne skabe et bedre musikalsk flow i udsendelsen. Bl.a. ville man kunne undgå, at en række sange med et forholdsvist ensartet udtryk kom til at følge efter hinanden. Der blev dog stadig trukket lod om værtslandets placering i finalen, samt hvilke semifinaler de øvrige lande skulle deltage i. En undtagelse i forhold til det sidste var Danmark og Norge, der som de nærmeste nabolande blev udset til at deltage i hver sin semifinale. Denne adskillelse blev begrundet med, at der sandsynligvis ville komme særligt mange publikummer fra disse to lande, og at det derfor ville lette presset på publikumskapaciteten, hvis de deltog i hver sin semifinale.

Diverse hændelser 
 I december 2011 offentliggjorde EBU, at der i 2013 ville blive stillet krav om publikumsafstemning i forbindelse med de nationale udvælgelser af sange til finalen. Ifølge disse regler skulle publikum have mulighed for at vælge imellem mindst to sange, og deltagerlandene ville dermed ikke længere kunne vælge deres sang internt. Imidlertid blev Albaniens bidrag valgt i den nationale finale i december 2012 udelukkende på baggrund af en jury, og i en række andre lande blev både kunstner og sang valgt internt, bl.a. i Holland, hvor sangeren Anouk blev valgt. Også hendes sang, "Birds", blev valgt internt.

 I juni 2012 vedtog EBU en ny regel, der vedrører deltagerlandenes holdninger til demokrati, pressefrihed og menneskerettigheder. Ifølge denne skulle et land kunne udelukkes fra at deltage i Eurovision Song Contest, hvis disse rettigheder ikke overholdes dér. Baggrunden herfor var en omfattende kritik af forholdene i Aserbajdsjan, der var vært for ESC 2012. Imidlertid deltog både Hviderusland og Aserbajdsjan i ESC 2013, og den nye regel blev anset for reelt at være virkningsløs, eftersom det var EBU, der i sidste ende bestemte, hvilke lande der kan deltage.

 Danmarks Radio havde på forhånd udtrykt ønske om, at reglerne for, hvor tidligt et lands bidrag må afspilles offentligt, skulle lempes. Baggrunden herfor var, at DR i 2012 var nødsaget til at diskvalificere et bidrag til Dansk Melodi Grand Prix 2012, fordi det viste sig, at sangen havde været tilgængelig på internettet.

 I Schweiz førte det til flere protester, at en gruppe bestående af medlemmer af Frelsens Hær, på tysk 'Heilsarmee', stillede op til den nationale finale. Protesterne skyldtes bl.a. Frelsens Hærs syn på homoseksuelle, som udgør en stor del af Eurovision Song Contests fanskare. På trods af dette vandt de finalen med nummeret "You and Me". EBU krævede imidlertid, at gruppen droppede bandnavnet Heilsarmee og optrådte uden Frelsens Hær-uniformer, da politiske og kommercielle budskaber ikke er tilladt i Eurovision. Gruppen valgte i stedet at optræde under navnet Takasa.

 I Tyskland blev trioen Cascadas sang "Glorious" beskyldt for at være et plagiat af sidste års vinder "Euphoria". Den tyske tv-station NDR satte derfor nogle eksperter til at vurdere nummeret, og de nåede til den konklusion, at der ikke var tale om plagiat.

Deltagerlande 
Den samlede deltagerliste blev offentliggjort den 21. december på ESC's hjemmeside, Eurovision.tv. Ifølge den havde i alt 39 lande bekræftet deres deltagelse i ESC 2013. Den 17. januar 2013 blev semifinalelandenes fordeling i de to semifinaler bestemt ved en lodtrækning. Denne bestemte desuden, i hvilken halvdel af semifinalerne sangene skulle fremføres, samt i hvilke semifinaler, de seks direkte kvalificerede finalelande skulle stemme. Den færdige startrækkefølge for de to semifinaler blev offentliggjort den 28. marts.

Tilbagevendende kunstnere

Semifinaler

Semifinale 1 
Italien, Sverige og Storbritannien stemte i denne semifinale. De ti sange markeret med orange kvalificerede sig til finalen.

de ti lande blev råbt op i en vilkårlig rækkefølge:

Semifinale 2 
Tyskland, Frankrig og Spanien stemte i denne semifinale. De ti sange markeret med orange kvalificerede sig til finalen.

de ti lande blev råbt op i en vilkårlig rækkefølge:

Finale 
Værtslandet Sverige og det man kalder Big Five, dvs. de fem største bidragsydere til EBU (Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien), var automatisk kvalificerede til finalen. For første gang blev vinderen udråbt, før alle stemmer var blevet givet. Georgien og Montenegro gav deres første point til Danmark nogensinde i musikkonkurrencens historie.

Scoreboard

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

12 point 
Nedenfor er en oversigt over fordelingen af topkarakteren 12 point ved afstemningen i finalen:

Noter

Eksterne henvisninger 

 Eurovisions officielle hjemmeside 

2013
Musik i 2013
Begivenheder i 2013